Los Sabinos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Sabinos, delstaten Mexiko, 
 Los Sabinos, Santa María Peñoles, 
 Los Sabinos, Zacatecas, Jalpa, 
 Los Sabinos, San Luis Potosí, Tampamolón Corona, 
 Los Sabinos, Michoacán de Ocampo, Nuevo Urecho, 
 Los Sabinos, San Lorenzo Texmelúcan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar